Rev oder Rév ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rev (um 1489–1545), norwegischer Geistlicher, Bischof von Oslo
 Marcell Rév (* 1984), ungarischer Kameramann
 Martin Rev (* 1947), US-amerikanischer Musiker und Filmkomponist

The Rev steht für:
 The Rev (1981–2009), US-amerikanischer Schlagzeuger und Songwriter

Rev. steht als Abkürzung für:
 Reverend, Titel für einen Priester der anglikanischen Kirche, siehe Liste religiöser Amts- und Funktionsbezeichnungen #Anglikanische Kirche

REV steht für:
 Iomega REV, ein System für Datensicherung
 Retikuloendotheliose-Virus, ein Retrovirus
 REV Bremerhaven, früherer Name der Fischtown Pinguins Bremerhaven
 Rollschuh- und Eislaufverein Heilbronn, siehe REV Heilbronn

rev steht für:
 RDFa-Tag für das nachfolgende Prädikat
 Regulator of Expression of Virion Proteins, ein Protein bzw. Gen von Lentiviren

 
Abkürzung